

Botanica 
 Nome comune del ficus.

Nel linguaggio comune tutta una serie di specie di frutta sono denominate fichi.
 Fico comune
 Fico della Baia di Moreton
 Fico d'India
 Fico del caucciù

Persone 
  Eraldo Fico – partigiano italiano
 Raffaella Fico – showgirl italiana
 Robert Fico – politico slovacco
 Roberto Fico – politico italiano

Altro 
 Fico – figura araldica
 Fabbrica Italiana COntadina – Parco agroalimentare gestito da Eataly
 Monte Fico – rilievo dell'isola d'Elba
 Via del Fico – via del centro di Firenze
 FICO – società di analisi dei dati statunitense

Pagine correlate 
 Fica

Altri progetti